Байрактар может означать:
 Байрактар — название в тюркских языках знаменосца (прапорщика).
 «Байрактар» — украинская патриотическая песня времён вторжения России в Украину.

Фамилия 
 Байрактар, Гюльшен (род. 1976) — турецкая автор-исполнитель.
 Байрактар, Селим (род. 1975) — турецкий актёр.
 Байрактар, Сельчук (род. 1979) — турецкий предприниматель.
 Байрактар, Халук (род. 1978) — турецкий предприниматель и меценат.
 Мустафа-паша Байрактар (1755—1808) — турецкий государственный и политический деятель, османский великий визирь в 1808 году.

См. также 
 Bayraktar TB2 — турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета
 Байрак